Berbach ist ein geographischer Name:

Orte:
 Berbach, älterer Name des Ortes Nieder-Beerbach, Gemeinde Mühltal, Landkreis Darmstadt-Dieburg, Hessen
 Berbach, älterer Name des Dorfes Beerbach (Abenberg), Stadt Abenberg, Landkreis Roth, Bayern

Gewässer:
 Berbach (Herrgottsbach), linker Zufluss des Herrgottsbachs (zur Tauber) in Münster, Stadt Creglingen, Main-Tauber-Kreis, Baden-WÜrttemberg
 Berbach (Trinkbach), rechter Zufluss des Trinkbach (zur Lindach, zur Lenninger Lauter) nach Ohmden, Landkreis Esslingen, Baden-Württemberg
 Berbach, früherer Name des Taubenbach (Our), linker Zufluss der Our nahe Wischeid, Gemeinde Auw bei Prüm, Eifelkreis Bitburg-Prüm, Rheinland-Pfalz

Siehe auch:
 Bärbach
 Beerbach